Segundo día puede referirse a:
 Segundo día de la semana:
 Lunes en algunas tradiciones judeocristianas (entre ellas, en el mundo anglófono);
 Martes en otras tradiciones, también en el estándar ISO-8601.
 Sexto día del mes:
 En el calendario gregoriano, 2 de enero (que también es el segundo día del año), 2 de febrero, 2 de marzo, 2 de abril, 2 de mayo, 2 de junio, 2 de julio, 2 de agosto, 2 de septiembre, 2 de octubre, 2 de noviembre o 2 de diciembre.